Griffin Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Griffin Island (Maine)
 Griffin Island (New York)
 Griffin Island (Texas)